Molnár Viktor (1826–1882) evangélikus lelkész
 Molnár Viktor (1853–1919) ügyvéd, főispán, országgyűlési képviselő
 Molnár Viktor (1859–1918) művelődéspolitikus, államtitkár